Sterling ist ein englischer Vor- und auch Familienname.

Namensträger

Vorname 

 Sterling Knight (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Sterling Price (1809–1867), US-amerikanischer Politiker und General der Konföderierten im Sezessionskrieg
 Sterling P. Strong (1862–1936), US-amerikanischer Politiker
 Sterling Ruby (* 1972), US-amerikanischer Künstler
 Sterling Yateke (* 1999), zentralafrikanischer Fußballspieler

Familienname 
 Alexandre Sterling (* 1966), französischer Schauspieler
 Anne Fausto-Sterling (* 1944), US-amerikanische Biowissenschaftlerin
 Ansel Sterling (1782–1853), US-amerikanischer Politiker
 Brett Sterling (* 1984), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Bruce Sterling (* 1954), US-amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller
 Bruce Foster Sterling (1870–1945), US-amerikanischer Politiker
 Donald Sterling (* 1934), US-amerikanischer Milliardär und Eigentümer der Los Angeles Clippers
 Dorothy Sterling (1913–2008), US-amerikanische Autorin
 Dujon Sterling (* 1999), englischer Fußballspieler
 Eleonore Sterling (1925–1968), deutsche Politologin
 Ford Sterling (1883–1939), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur
 Fred Sterling (1869–1934), US-amerikanischer Politiker

 George Sterling (1869–1926), US-amerikanischer Lyriker und Dramatiker
 Jan Sterling (1921–2004), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin
 Jeffrey Sterling, Baron Sterling of Plaistow (* 1934), britischer Wirtschaftsmanager, Unternehmer und Politiker der Conservative Party

 Justin Sterling (* 1968), US-amerikanischer Pornodarsteller, -regisseur und -produzent
 Manuel Márquez Sterling (1872–1934), kubanischer Journalist, Schriftsteller, Diplomat, Präsident von Kuba (1934–1935)
 Matt Sterling (1942–2006), US-amerikanischer Filmregisseur
 Maury Sterling (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Micah Sterling (1784–1844), US-amerikanischer Politiker
 Mindy Sterling (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin
 Molly Sterling (* 1998), irische Singer-Songwriterin
 Nici Sterling (* 1968), britische Pornodarstellerin
 Omari Sterling-James (* 1993), englischer Fußballspieler mit Staatsbürgerschaft von St. Kitts und Nevis

 Philip Sterling (1922–1998), US-amerikanischer Schauspieler und Jazz-Pianist
 Rachel Sterling (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin, Tänzerin und Model
 Raheem Sterling (* 1994), englisch-jamaikanischer Fußballspieler
 Robert Sterling (1917–2006), US-amerikanischer Schauspieler und Unternehmer
 Ross S. Sterling (1875–1949), US-amerikanischer Politiker
 Shellie Sterling, US-amerikanische Tänzerin und Schauspielerin
 Tisha Sterling (* 1944), US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas Sterling (1851–1930), US-amerikanischer Politiker
 Wallace Sterling (1906–1985), US-amerikanischer Historiker

Männlicher Vorname
Familienname
Englischer Personenname